Das Buch Mose (), diktiert von Joseph Smith, gehört für einige Teile des Mormonentums zum Kanon heiliger Schriften. Das Buch beginnt mit den „Visionen von Moses“, einer Einführung in die Geschichte des Sechstagewerks und des Sündenfalls (Moses Kapitel 1) und wird fortgesetzt mit Smiths Version der ersten sechs Kapitel des 1. Buch Mose (Moses Kapitel 2–5,8), unterbrochen durch zwei Kapitel der „Ausschnitte der Prophezeiungen von Enoch“ (Moses Kapitel 6–7).

Teile des Buches Mose wurden von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im Jahre 1851 separat veröffentlicht, später aber zusammengelegt und unter dem Titel „Das Buch Mose“ in dem Buch Köstliche Perle veröffentlicht, das zum Schriftenkanon der Kirche gehört. Dasselbe Material wurde von der Gemeinschaft Christi als Teil ihres Buches Lehre und Bündnisse und der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel veröffentlicht.

Ursprung 
Im Juni 1830 hat Joseph Smith nach eigenen Angaben eine neue Bibelübersetzung mit der Absicht begonnen, „viele wichtige Punkte über die Erlösung des Menschen, die aus der Bibel entfernt oder vor ihrer Zusammenstellung verlorengegangen waren“ wiederherzustellen. Die Texte die jetzt im Buch Mose zusammengestellt sind, wurden zuerst in Zeitschriften der Kirche veröffentlicht.

Veröffentlichung in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
Die acht Kapitel wurden erst nach dem Tod Joseph Smiths zusammengefügt. Es gab mehrere Teile. Die ersten Seiten wurden schon im Jahre 1851 veröffentlicht, jedoch nicht als Buch. Sie wurden später von zwei Aposteln der Kirche zusammengefügt und dann im Jahre 1878 in das Sammelwerk Köstliche Perle übernommen. Die Köstliche Perle wurde im Jahre 1880 kanonisiert.

Veröffentlichung in der Gemeinschaft Christi 
Die Gemeinschaft Christi veröffentlichte Teile des Buch Mose in ihrem kanonischen Werk Lehre und Bündnisse im Jahre 1864. Sektion 22 des L&B enthält Moses Kapitel 1 und Sektion 36 enthält Moses Kapitel 7. Die Gemeinschaft Christi erklärte im Jahre 1970 die Einfügung dieser Ausschnitte offiziell für verbindlich.

Die Gemeinschaft Christi begann im Jahre 1867, die komplette Bibelübersetzung von Joseph Smith zu veröffentlichen. Teile des Buch Mose, die nicht in L&B sind, sind in dieser Bibelübersetzung enthalten.

Synopsis und antike Parallelen

Moses 1 
 Moses 1: Die Handlung spielt einige Zeit, nachdem Gott zu Mose durch den brennenden Busch gesprochen hat, aber noch bevor Mose nach Ägypten zurückgekehrt ist, um die Israeliten zu befreien. Die Erfahrung von Mose in Mose 1 platziert dieses Kapitel genau in die Merkaba-Literatur.

Moses 2–8 
 Mose 2–8 folgen im Allgemeinen dem 1. Buch Mose, fügen aber weitere Details und Interpretationen hinzu, die nicht in der Bibel enthalten sind.

Stammbaum 
Das Buch Mose enthält einen detaillierten Bericht von Adams Nachfahren. Der Stammbaum des Buchs Abraham wird unten gezeigt. Durch Fettdruck markierte Individuen sind nicht im 1. Buch Mose erwähnt. Die Namen Egyptus und Pharaoh sind nicht erwähnt in dem Buch Mose, aber sie werden erwähnt im Buch Abraham, einer anderen heiligen Schrift der Mormonen.

Wissenschaftliche Analyse 
Im Gegensatz zu den anderen Werken von Joseph Smith, wie dem Buch Mormon und dem Buch Abraham, begann die wissenschaftliche Analyse dieses Buches erst in den 1960er Jahren. Eine reproduzierte Transkription aller Texte der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel wurde erst im Jahre 2004 veröffentlicht.

Zu den nicht-mormonischen Wissenschaftlern, die zur Übersetzung der Bibel von Joseph Smith geäußert haben, gehört Harold Bloom. Er bezeichnete das Buch Mose und das Buch Abraham als die „mehr überraschenden“ und „ignorierten“ Schriften der Heiligen der Letzten Tage.

Einzelnachweise

Weitere Literatur 
 Das Buch Mose in der Enzyklopädie des Mormonismus

Weblinks 
 Eine Auswahl aus dem Buch Mose aus dem Buch Köstliche Perle

Mormonische Heilige Schrift